Forbandelsen kan henvise til:

 Forbandelsen (film fra 1914) – stumfilm instrueret af ubekendt
 Forbandelsen (film fra 1997) – amerikansk film The Relic
 Forbandelsen (film fra 2004) – amerikansk genindspilning af den japanske film "Ju-on"
 Forbandelsen (film fra 2012) – dansk børnefilm fra 2012 instrueret af Mariella Harpelunde Jensen
 Forbandelsen (roman) – roman af Peter Tudvad